Сен-Ремі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 25 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 281,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Ремі
 Сен-Ремі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ремі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона